Mário Lúcio ist der Name folgender Personen: 

* Mário Lúcio (Fußballspieler) (* 1989), brasilianischer Fußballspieler 
 Mário Lúcio (Musiker) (* 1964), kapverdischer Sänger, Komponist und Maler
 Mário Lúcio de Freitas, brasilianischer Komponist und Musikproduzent